El alarmismo es una reacción de alarma ante preventivos casos de desastre. Es igualmente un término relacionado con hechos escatológicos o apocalípticos, muchas veces con la intención de alarmar a la gente, principalmente mediante los medios masivos de comunicación (ej.: servidores de internet) y generar confusión en la misma.

Un alarmista por lo general se caracteriza por querer asustar con extremos como el fin del mundo, etc, muchas veces llegando a inducir a acciones suicidas a sus oyentes; pero en otros muchos casos, los propios alarmistas se contagian entre sí. Es a su vez, una emoción básica del miedo, la confusión y la desesperación, producto de miles de años de evolución psíquica del hombre.

Sanciones 
Durante 2012, parlamentarios chilenos presentaron un proyecto que establecía sanciones contra quienes causen pánico, en medio de las reacciones escatológicas del supuesto fin del mundo ese año, pero el proyecto hacía alusión al grupo brasileño Quake Red Alert, entidad citada en reiteradas ocasiones por Andrés Salfate al referirse a supuestos nuevos sismos.

Véase también 
 Alarmismo climático (en inglés)

Referencias 

Emociones